«Минерал-М» — российский многофункциональный радиолокационный корабельный комплекс, предназначенный для освещения морской обстановки, целеуказания ракетным комплексам и управления корабельными группами, оснащёнными аналогичными комплексами. В состав комплекса входят активная и пассивная РЛС загоризонтной дальности, а также станция взаимного обмена информацией.  Серийное производство налажено на калужском приборостроительном заводе «Тайфун».

Конструкция 
В состав комплекса «Минерал-М» входят:
 Aктивная РЛС «Минерал-М1»;
 Пассивная РЛС «Минерал-М2»;
 Станция обмена информацей и управления «Минерал-М3».

Возможности комплекса 

 радиолокационное наблюдение надводной обстановкой
 обнаружение и сопровождение надводных целей
 определение координат и параметров движения сопровождаемых целей
 автоматизированный прием, обработка и отображение информации по надводной обстановке, поступающей от совместимых комплексов
 прием, обработка и отображение информации по надводной обстановке
 управление совместными боевыми действиями кораблей тактической группы
 государственное опознавание сопровождаемых надводных целей с помощью системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» 
 автоматизированное управление режимами работы в зависимости от тактической обстановки 
 автоматизированный контроль работоспособности и поиск неисправностей
 документирование информации по сопровождаемым целям, выработанным решениям, состоянию сопрягаемых систем
 тренировка личного состава при работе по имитированной обстановке

Тактико-технические характеристики
 Максимальная дальность:
 Активная РЛС по целям класса эсминец — 250 км;
 Пассивная РЛС по радиоизлучающим целям — 80–450 км (в зависимости от диапазона);
 Обмен информации с носителями аналогичных комплексов — 30-35 км.
 Число сопровождаемых целей:
 Активная РЛС — 30;
 Пассивная РЛС в режиме обнаружения — 50;
 Пассивная РЛС в режиме целеуказания — 10;
 Станция обмена информацией — 200.
 Число взаимодействующих кораблей — до 9.
 Диапазон частот:
 Активная РЛС — I (3–3,75 см);
 Пассивная РЛС — I (3–3,75 см), G (5–7,5 см), E/F (7,5–15 см), D (15-30 см);
 Станция обмена информацией — I (3–3,75 см).

Установки на кораблях 
  Малые ракетные корабли проекта 22800
  Ракетные корабли проекта 11661

См. также 
 Малые ракетные корабли проекта 22800

Примечания 

Корабельные радиолокационные станции СССР
Оружие по алфавиту